Charlie Brown puede estar referido a :

Personajes de ficción 
 Charlie Brown, personaje principal de la serie de tiras cómicas conocida por el nombre de Peanuts, y cuya autoría corresponde a Charles Schulz.

Deportistas 
 Charlie Brown (baloncestista), baloncestista estadounidense.

Música y canciones 
 Charlie Brown (canción de Coldplay), canción interpretada por la banda británica Coldplay.